Macska-jaj (Crna mačka, beli mačor) 1997-ben készült romantikus filmvígjáték
Másnaposság, nagy mennyiségű alkoholos ital fogyasztásának másnap jelentkező utóhatása